ima više značenja.

 Nonoksinol-9, organsko jedinjenje
 FK Valensija, Valencia CF